Джейн Ро́бертс (): Робертс, Джейн (ок. 1819 1914) — первая леди Либерии.
 Робертс, Джейн (1929—1984) — американский писатель, поэт.